Change Your Life (canção de Anna Tsuchiya)
Change Your Life (canção de Little Mix)
Change Your Life (canção de Iggy Azalea)

Desambiguação